Big Piney ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Big Piney (Missouri), im Pulaski County
 Big Piney (Tennessee), im Loudon County
 Big Piney (Wyoming), im Sublette County

Sonstiges:
 Big Piney (Fluss), Fließgewässer im Ozark County, Missouri
 Big Piney Branch, Fließgewässer im Buncombe County, North Carolina
 Big Piney River, Fließgewässer im Pulaski County, Missouri
 Big Piney Pond, See im Daviess County, Indiana
 Big Piney Island, Insel im Nassau County, Florida